Bäume  bezeichnet:

 holzige Pflanzen, die aus einer Wurzel, einem daraus hochgewachsenen Stamm und einer Krone bestehen, siehe Baum
 Die Bäume, Prosastück von Franz Kafka (1903/4)

Siehe auch:
 Baum (Begriffsklärung)